Вильяверде-дель-Монте () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 37,22 км². Население — 163 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса